Филлипс, Ричард (род. 1955) — моряк и писатель, капитан судна, которое было захвачено сомалийскими пиратами.
 Филлипс, Ричард (род. 1962) — американский живописец.